K-Faktor steht für:

 Faktor (Graphentheorie), ein Teilgraph
 K-Faktor (Energietechnik), Leiter-Erde-Impedanzverhältnis
 Korrekturfaktor (k-Faktor) bei der Biegeverkürzung
 Spannungsintensitätsfaktor, ein Beanspruchungsparameter für Risse in der linear-elastischen Bruchmechanik
 Bodenerodierbarkeitsfaktor, siehe Allgemeine Bodenabtragsgleichung
 Bondis k-Faktor in Bondis k-Kalkül  zur Speziellen Relativitätstheorie

KFAKTOR